Saridakis ist der Familienname folgender Personen:

 Joan de Saridakis (Ioannes Saridakis; 1877–1963), griechisch-ägyptischer Maler und Kunstsammler